Eugène François Vidocq (1775-1857), een Franse crimineel en criminalist
 Les nouvelles aventures de Vidocq, een televisieserie uit 1971
 Vidocq (film uit 1938), een misdaadfilm
 Vidocq (film uit 2001), een Franse detectivefilm met Gérard Depardieu
 Vidocq (stripreeks), een stripreeks van Hans G. Kresse